Il doppio del torneo di tennis Kosice Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomasz Bednarek e Igor Zelenay che hanno battuto in finale Miguel-Angel Lopez Jaen e Carlos Poch-Gradin 6-1, 4-6, [13-11].

Teste di serie 

 Tomasz Bednarek /  Igor Zelenay (Campioni)
 Dusan Karol /  Jaroslav Pospíšil (semifinali)

 Miguel-Angel Lopez Jaen /  Carlos Poch-Gradin (finale)
 Lukáš Rosol /  Tomáš Zíb (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2008